Слова́рь Гро́ува ():

 Джазовый словарь Гроува ()
 Искусствоведческий словарь Гроува (; 1996)
 Музыкальный словарь Гроува (; 1878)
 Оперный словарь Гроува (; 1992)

См. также 
 Гроув, Джордж (1820—1900)
 Энциклопедия Гроува ()